De Duif (kerk), een monumentaal kerkgebouw in Amsterdam aan de Prinsengracht
De Duif (molen), een korenmolen in Nunspeet
De Duif (zeep), een voormalige zeepfabriek uit Den Dolder
De Duif (waterschap), een vm. waterschap in Groningen
De Duif (blad), weekblad voor de duivenliefhebberij